Развилка — раздвоенный конец чего-либо (примеры — соха; ветви деревьев; рога; два притока, две речки, которые сливаются под острым углом). Синонимы: развилина, вилы, рассоха, двурожка.

Населённые пункты 
 Развилка — посёлок в Ленинском городском округе Московской области;
 Развилка — село в Томпонском улусе (районе) Республики Якутия;

На других языках:
 Харран

Станции 
 Развилка — железнодорожная станция близ старого аэропорта города Ростов-на-Дону (Северо-Кавказская железная дорога).

Реки 
 Развилка — приток реки Балыктах, остров Котельный, Якутия;
 Развилка — река в Ставропольском крае.

См. также 
 Развильное
 Форк